Le nom de gouvernement général a été donné à plusieurs structures administratives dont :
 le Gouvernement général (Empire russe) désignant plusieurs structures entre 1775 et 1917
 les Provinces-Unies d'Italie centrale ou gouvernement général d'Italie centrale (1859-1860)
 le Gouvernement général impérial allemand de Belgique (1914-1918)
 le Gouvernement général de Varsovie, administration militaire en Pologne entre 1915 et 1918.
 le Gouvernement général de Lublin, administration militaire austro-hongroise en Pologne entre 1915 et 1918.
 Le Gouvernement général de Serbie, administration militaire austro-hongrois en Serbie.
 le Gouvernement général de Pologne (1939-1945)
 le gouvernement général jusqu'en 1962, et la résidence officielle du gouverneur